Harmostes är ett släkte av insekter. Harmostes ingår i familjen smalkantskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Smalkantskinnbaggar
Harmostes